Конюково — топоним в России.

 Конюково — деревня в Бардымском районе Пермского края. Входит в состав Елпачихинского сельского поселения.
 Конюково — упразднённая деревня Ярославского района Ярославской области.
 Конюково — деревня Ростовского района Ярославской области.
 Конюково — деревня Ростовского района Ярославской области.